Cordova, care este transliterarea din mai multe limbi a numelui orașului Córdoba din Spania se poate referi la

Persoane 

 Andrés Córdova (1939 - 1940), președinte al Ecuadorului

Localități

În Filipine 

 Cordova, Cebu, Filipine

În Statele Unite ale Americii 

 Cordova, statul 
 Cordova, statul 
 Cordova, statul 
 Cordova, statul 
 Cordova, statul 
 Cordova, statul

Vezi și 

 Córdoba

Nume proprii